

Geografia 
 Evesham – cittadina del Regno Unito
 Evesham – comune degli Stati Uniti d'America

Sport 
 Evesham United F.C. – società calcistica inglese